Gradski stadion (bulgarisch/serbokroatisch für „Stadtstadion“, „Städtisches Stadion“) ist der Name folgender Fußballstadien:

in Serbien:
 Gradski stadion Čair
 Gradski stadion Inđija
 Gradski stadion Jagodina
 Gradski stadion Novi Pazar
 Gradski stadion Smederevo
 Gradski stadion Subotica
 Gradski stadion Surdulica
 Gradski stadion Užice
 Gradski stadion Zemun

in Bulgarien:
 Gradski stadion (Lowetsch)
 Gradski-Stadion (Russe)